

Ґодкув — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґодкув — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства